Arturo Stalteri – pianista e compositore italiano
 Paul Stalteri – ex calciatore canadese
 Rodrigo Stalteri – ex calciatore argentino